Magnussen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Riis-Magnussen (1883–1950), dänischer Organist und Komponist
 Anna Magnussen-Petersen (1871–1940), Bildhauerin
 Billy Magnussen (* 1985), US-amerikanischer Schauspieler
 Bjørn Magnussen (* 1998), norwegischer Eisschnellläufer
 Christian Carl Magnussen (1821–1896), deutscher Kunstmaler
 Einar Magnussen (1931–2004), norwegischer Bankmanager und Politiker
 Ella Magnussen (1847–1911), deutsche Malerin
 Erik Magnussen (1940–2014), dänischer Designer
 Friedrich Magnussen (1914–1987), deutscher Pressefotograf
 Harro Magnussen (1861–1908), deutscher Bildhauer
 Helgo Magnussen (* 1944), deutscher Mediziner und Hochschullehrer für Lungenheilkunde
 Henny Magnussen (1878–1937), dänische Rechtsanwältin
 Íðunn Magnussen (* 1993), färöische Fußballspielerin
 Ingeborg Magnussen (1856–1946), deutsche Malerin und Schriftstellerin
 James Magnussen (* 1991), australischer Schwimmer
 Jan Magnussen (* 1973), dänischer Autorennfahrer
 Jens Magnussen (* 1956), deutscher Politiker der CDU
 Karen Magnussen (* 1952), kanadische Eiskunstläuferin
 Karin Magnussen (1908–1997), deutsche Biologin und Nationalsozialistin
 Karl August Magnussen (1915–1966), dänischer Radrennfahrer
 Kevin Magnussen (* 1992), dänischer Rennfahrer
 Ole Magnussen (1937–2015), grönländischer Gewerkschafter
 Paula Sedana Schiff-Magnussen (1871–1962), deutsche expressionistische Malerin
 Rasmus Magnussen (1560–1670), einer der ältesten Menschen in der Geschichte der Färöer
 Vidar Magnussen (* 1977), norwegischer Schauspieler und Komiker
 Walter Magnussen (1869–1946), Kunsthandwerker und Professor

Siehe auch:
 Magnuson (Begriffsklärung)
 Magnusson (Begriffsklärung)